Firszt – polskie nazwisko, spolszczona wersja niemieckiego Fürst występuje wśród potomków Głuchoniemców.
Osoby o nazwisku Firszt:
 Bartosz Firszt (ur. 1999) – polski siatkarz
 Franciszek Firszt (ur. 1948) – polski fizyk